Isărescu ist der Familienname folgender Personen:
 Andreea Isărescu (* 1984), rumänische Kunstturnerin
 Mugur Isărescu (* 1949), rumänischer Politiker